Gros-Morne, comune della Francia nel dipartimento della Martinica
 Cantone di Gros-Morne, cantone della Francia nel dipartimento della Martinica
 Gros-Morne, comune di Haiti capoluogo dell'arrondissement omonimo
 Arrondissement di Gros-Morne, arrondissement di Haiti nel dipartimento dell'Artibonite
 Parco nazionale del Gros Morne, parco nazionale del Canada
 Gros Morne, montagna dell'isola di Riunione